Adelacerithium mirabilis är en snäckart som beskrevs av B.A. Marshall 1984. Adelacerithium mirabilis ingår i släktet Adelacerithium och familjen Triphoridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
mirabilis